Погре́бище — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в сельское поселение Плюсская волость.

География 
Деревня расположена в 23 км к северо-западу от районного центра — посёлка Плюсса и в 2 км к северу от деревни Должицы.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 54 жителя, по переписи 2002 года — 44 человека.

История 
Первое упоминание о деревне находится в писцовой книге 1571 года, где она записана в Лятцком погосте в поместье Третьяка Александрова сына Палехова.
«За Третьяком за Олександровым сыном Палехова.
Дер.Погребища, а в ней селцо: дв.болшой, дв.Третьяк Палехов сам жывет, обжа, а засеву в поле четверти 4, а в дву по тому-ж, дв.Бориско Юрьев сын, обжа, пашни в поле 4 четверти, в дву по тому-ж, а сена на 2 обжы по 5 копен на обжу. Да в той-ж деревни в Погребищах обжа пуста, засев, закос тот жо.
{Всего 3 обжи, 2 обжи живущая, обжа пуста. Земля середняя.}»

До 1 января 2006 года деревня входила в состав ныне упразднённой Должицкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района